Berfa ist der Name von:
 Berfa (Alsfeld), Ortsteil von Alsfeld, Vogelsbergkreis, Hessen
 Berf, rechter Zufluss der Schwalm weit vor Schrecksbach, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen